Khusro, Khosrau, Khusrau, Khusrow en Khusraw zijn transliteraties van dezelfde Perzische voornaam (Perzisch: خسرو; Arabisch: كسرى; Grieks: Chosroes of Osroes). In de loop der geschiedenis hebben leden van verschillende Perzische dynastieën deze naam gedragen:

Kai Khosrow, een mythologisch personage uit de Aveshta's, koning van de Kayaniden;

Koningen van het Parthische Rijk:
Osroes I (regeerde ongeveer 109-129);
Osroes II (regeerde ongeveer 190);

Arcaciden van Armenië:
Khosro I (regeerde ongeveer 198–217);
Khosro II (regeerde ongeveer 252);
Khosro III (regeerde ongeveer 330–339);
Khosro IV (regeerde ongeveer 387–389);

Sassaniden:
 Khusro I (regeerde 531-579);
 Khusro II (regeerde 590-628);
Khosro III (regeerde 630);
Khosro IV (regeerde 631–633);

Ghaznaviden:
Muizuddaulah Khusrau Shah (regeerde 1152-1160);
Tajuddaulah Khusrau Malik (regeerde 1160-1186);

Seltsjoekensultans van het sultanaat van Rum:
Ghiyasuddin Kaykhusraw I (regeerde 1192-1196 & 1205-1211);
Ghiyasuddin Kaykhusraw II (regeerde 1237-1246);
Ghiyasuddin Kaykhusraw III (regeerde 1265-1282);

Anderen:
Amir Khusrow (1253-1325), soefimuzikant en -dichter in het sultanaat van Delhi; 
Khusrau Khan (regeerde 1320), sultan van Delhi;
Mirza Khusrau (1587-1622), een zoon van de Mogolkeizer Jahangir;
Gazi Husrev Beg (1480-1541), Ottomaans edelman in Bosnië.